Nafana – gruppo etnico della Costa d'Avorio e del Ghana
Nafana – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al dipartimento di Kong
Nafana – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al dipartimento di Prikro